Robert Ramsey – compositore inglese del Rinascimento
Robert Ramsey – sceneggiatore statunitense
Robert Ramsey (1780-1849) – politico statunitense della Pennsylvania
Robert Ramsey (c.1865-?) – calciatore